Световната купа по биатлон през сезон 2011/12 е състезание по биатлон с 10 кръга, единият от който е световното първенство, организирано от Международния съюз по биатлон.

Сезонът започва на 28 ноември 2011 в Йостершунд, Швеция и завършва на 13 март 2013 г. в Ханти-Мансийск, Русия. 

Световната купа при жените е спечелена от Магдалена Нойнер, а при мъжете – от Мартен Фуркад.

Календар 
Таблицата показва календара за сезон 2011/12.

Външни препратки 
 Официален сайт на Международния съюз по биатлон

Източници 

Световна купа по биатлон
Биатлон в Русия
Спорт в Ханти-Мансийск